Fontainebleau kan avse:
 Fontainebleau, Seine-et-Marne – en kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France i norra Frankrike
 Fontainebleau (arrondissement) – ett arrondissement i Seine-et-Marne
 Slottet i Fontainebleau – ett kungligt slott i Fontainebleau, Seine-et-Marne
 Fontainebleauskogen – en statsägd skog  
 Fontainebleau (hotel) – ett lyxhotell i Miami Beach i Florida i USA
 Restaurang Fontainebleau – en restaurang  i Stockholm
 Fontainebleauskolan – perioder i den franska senrenässansens måleri
 Freden i Fontainebleau (1679) – ett fredsavtal mellan Sverige och Danmark efter Skånska kriget.
 Fontainebleaufreden (1762) – ett (hemligt) fördrag under sjuårskriget där Frankrike överlämnade Louisianaterritoriet till Spanien

ja:フォンテヌブロー